Теодор Жюст (; 11 января 1818, Брюссель — 10 августа 1888, Сен-Жиль) — бельгийский историк.

Профессор истории в Брюссельской военной академии.

Работы 
Главные сочинения:
 «Histoire de Belgique» (4 издание в 1868)
 «Essai sur l’histoire de l’instruction publique en Belgique» (1844)
 «Histoire de la révolution belge de 1790» (1846)
 «Charles V et Marguerite d’Autriche 1477—1521» (1858)
 «Histoire du congrès national de Belgique, ou de la fondation de la monarchie belge» (3 издание в 1880)
 «Histoire de la révolution des Pays-Bas sous Philippe II» (новое издание в 1885)
 «Les Pays-Bas sous Charles V. Vie de Marie de Hongrie» (2 издание в 1861)
 «Vie de Marnix de Sainte-Aldegonde» (1858)
 «Le comte d’Egmont et le comte de Home» (1862)
 «Le comte de Mercy-Argenteau» (1868)
 «Histoire des Etats-généraux des Pays-Bas» (1664)
 «Le soulèvement de Hollande en 1813 et la fondation du royaume des Pays-Bas» (1870);
 «La révolution belge de 1830» (1872);
 «Guillaume le Taciturne, d’après sa correspondance et les papiers d’Etat» (1873);
 «Leopold I et Leopold II, rois des Belges» (1878);
 «Le congrès national de Belgique 1830—1831» (1880)
 «Le Panthéon national» (1881)
 «Les fondateurs de la monarchie belge» (1865—1881)
 «Napoléon III et la Belgique» (1870).

Ссылки 
 

Историки Бельгии
Историки по алфавиту
Учёные XIX века